Blatnica (Štefanje), jedno od devet naselja u općini Štefanje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
 Blatnica (Čitluk, BiH), BiH
 Blatnica (Teslić, BiH), BiH
 Blatnica, rijeka u BiH
 Blatnica (Martin, Slovačka), općina u Okrugu Martin u Slovačkoj